Biopôle peut désigner :

le parc Biopôle de Lausanne, en Suisse : parc scientifique accueillant des sociétés principalement actives dans le secteur des sciences de la vie
le Biopôle Clermont-Limagne, dans le département du Puy-de-Dôme (France) : un technopôle pour l'accompagnement d'entreprises innovantes dans le domaine des Sciences du vivant
Lyonbiopôle, un pôle de compétitivité centré sur les activités pharmaceutiques, situé à Lyon, son agglomération, ainsi qu'à Grenoble
l'Agrobiopole Auzeville-Tolosane, un des sites de la Technopole de Toulouse, dédié aux agroressources, aux agro-industries et agrobiosciences